Дахла:
 Дахла (Западная Сахара) — город в Западной Сахаре.
 Дахла (аэропорт) — аэропорт города Дахла.
 Дахла (Египет) — оазис в Египте.